Blaca je lahko:
 Blaca, Hrvaška
 Blaca, Srbija
 Samostan Blaca, Hrvaška
Rt Blaca, Hrvaška

Glej tudi 
 Blace